Шарль Франсуа́ Гуно́ (;  — ) — французский композитор, музыкальный критик, писатель-мемуарист. Основатель жанра французской лирической оперы.

Биография 
17 июня 1818 года в Париже в семье художника Франсуа Луи Гуно и преподавательницы музыки, пианистки Виктории родился сын Шарль Франсуа. В одиннадцать лет мальчика отдали в лицей. За время обучения Шарль солировал в церковном хоре, сочинял музыку, изучал теорию музыки. Желание сочинять усилилось особенно после посещений оперного театра.

В 1838 году Гуно поступает в Парижскую консерваторию, чему предшествует изучение гармонии и контрапункта у Антонина Рейха. Здесь он учился у Фроманталя Галеви, Жан-Франсуа Лесюёра и Фердинандо Паэра, передавших ему отточенную композиторскую технику. И хотя развитие яркого дарования Гуно сковывал академизм, царивший в ту пору в стенах консерватории, некоторые из его ранних сочинений привлекли к себе внимание публики и критиков. Достойны внимания скерцо из симфонии, трёхголосный «Agnus Dei».

В 1839 году Гуно получил Римскую премию за кантату «Фернан», давшую возможность провести на правах стипендиата более двух лет в Италии и некоторое время в Вене и Германии. Разочаровавшись в современном итальянском оперном искусстве, Гуно сосредоточился на изучении старинной культовой музыки, в частности Палестрины.

По возвращении в Париж, в 1843—1848 годах Гуно работал органистом и регентом в церкви Иностранных миссий. В эти годы он сочинял только духовные произведения. В его мировоззрении усилились религиозно-клерикальные умонастроения, он начал помышлять о духовной карьере и посещать проповеди членов доминиканского ордена. В 1847—1848 годах Гуно посещает курс богословия в семинарии Сен-Сюльпис. Одно время живёт в кармелитском монастыре и носит сутану аббата. И все же в результате сложной внутренней борьбы он отказался от намерений принять духовный сан и вернулся к искусству.

Он обращается к опере, так как считает, что только театр даёт возможность композитору каждодневно общаться с публикой. Премьера его первой оперы — «Сафо» — состоялась в 1851 году. Затем последовала опера «Окровавленная монахиня», поставленная в 1854 году. Оба произведения, поставленные в «Гранд Опера», отличаются неровностью, мелодраматизмом, даже вычурностью стиля. Они не имели успеха.

В 1852 году Гуно стал директором Парижского «Орфеона». Это объединение хоровых любительских обществ было самой массовой в ту пору музыкально-просветительской организацией, членами которой были главным образом рабочие Парижа и жители предместий.

Нервно реагируя на окружающую жизнь, Гуно легко поддавался различным идеологическим влияниям, был неустойчив как человек и художник. В 1857 году Гуно был на грани серьёзного душевного заболевания, но в 1860-х годах много, продуктивно работал.

В 1858 году состоялась премьера «Лекаря поневоле» (по Мольеру). Показанная в «Лирическом театре», опера была принята теплее предыдущих. Комический сюжет, реальная обстановка действия, живость характеров пробудили новые стороны таланта Гуно. В полную силу они проявились в следующем произведении. Это был «Фауст», поставленный на сцене того же театра в 1859 году. Не сразу зрители полюбили оперу, осознали её новаторскую сущность. Только через десять лет она попала в «Гранд Опера», причём первоначальные диалоги были заменены речитативами и добавлены балетные сцены. В 1887 году здесь прошёл пятисотый спектакль «Фауста», а в 1894 году праздновалось его тысячное исполнение.

В 1859 году Гуно написал мотет Ave Maria, основой для которого послужила 1-я прелюдия до-мажор из сборника ХТК И.С. Баха. Мотет, когда был окончательно оформлен в завершенное произведение для сопрано, оркестра, органа и клавира, имел невероятный успех. И остаётся популярнейшим музыкальным сочинением Ave Maria Баха-Гуно.

В начале 1860-х годов Гуно сочинил две комические оперы — «Филемон и Бавкида» и «Голубка», а также «Царицу Савскую» (1862) и «Мириэль»(1864).

Последнее значительное художественное достижение Гуно — опера «Ромео и Джульетта». Её премьера состоялась в 1867 году и ознаменовалась большим успехом — в течение двух лет состоялось девяносто спектаклей.

Написав ряд неудачных опер (в том числе «Полиевкт», 1878 год), он отошёл от музыкального театра, предпочтя ему духовную музыку. Среди его последних крупных сочинений — две оратории: «Искупление» (1881), «Смерть и жизнь» (1884). В это время Гуно занимается литературно-критической деятельностью.

Последние годы жизни Гуно провёл в Сен-Клу под Парижем, занимаясь с молодым композитором А. Бюссе.

Шарль Гуно умер 18 октября 1893 года в Сен-Клу. Похоронен на парижском кладбище Отой.

Память 
 В честь оперы Гуно «Мирей» назван астероид (594) Мирайлль, открытый в 1906 году.
 В 1897 году в парижском парке Монсо был установлен памятник Гуно работы Антонина Мерсье (в советской литературе его авторство ошибочно приписывали Марии Диллон).

Примечания

Ссылки 

 
 Сайт, посвящённый Гуно
 Гуно. Полные либретто опер на русском языке

Композиторы-романтики
Оперные композиторы Франции
Балетные композиторы Франции
Мемуаристы Франции
Лауреаты Римской премии
Авторы реквиемов
Циммерман — Дюбюф — Гуно
Стипендиаты французской академии в Риме